Sijbrand (voornaam)
Sijbrand Maal
Sijbrand de Jong
Sijbrand van Dissel